Kõima může být:

 Kõima (Audru) – vesnice v estonském kraji Pärnumaa v obci  Audru
 Kõima (Koonga) – vesnice v estonském kraji Pärnumaa v obci  Koonga